Owain ap Gruffydd («Owain fils de Gruffydd») est un nom porté par plusieurs dirigeants de différents royaumes du Pays de Galles. Ceux-ci sont plus souvent représentés par leur surnom afin d'éviter toute ambiguïté.

Il peut s'agir de :
 Owain Gwynedd, né vers 1100, roi de Gwynedd de 1137 à 1070
 Owain Cyfeiliog, prince de Powys méridional entre 1160 et 1195
 Owain le Rouge, roi de Gwynedd de 1246 à 1282
 Owain ap Gruffydd de la Pole, seigneur de Powys Wenwynwyn (Powys méridional) de 1286 à 1293)
 Owain ap Gruffyd, coprince de Powys septentrional de 1191 à 1197.
 Owain Glyndwr, (1360 - ?1416) roi de Powys septentrional qui s'est auto-proclamé Prince de Galles en 1404

Monarque gallois